Miejscowości w Kanadzie:
 Westville – miasto (town) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
Miejscowości w USA:
 Westville – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Holmes
 Westville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Westville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Westville – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Westville – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester
 Westville – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Adair
Gminy w USA:
 Westville (ang. Westville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin